Az UEFA-kupa 2007-2008 az UEFA-kupa ötvenedik kiírása volt. A tornán 123 csapat vett részt, beleértve az előselejtezőt játszó csapatokat is. Az első selejtező kör 2007. július 19-én kezdődött, a döntőt a Manchester Stadiumban játszották 2008. május 14-én. A kupát története során először a Zenyit Szentpétervár nyerte, miután a döntőben 2–0-ra győzött a skót Rangers ellen.

A játéknapok és a sorsolások dátumai 
Az UEFA-kupa naptára.

Csapatok

Első selejtező kör 
A mérkőzéseket július 19-én és augusztus 2-án játszották. A csapatokat 3 régióra bontották, itt a kiemelt csapatokat a nem kiemeltekkel sorsolták össze.

Második selejtező kör 
A sorsolást 2007. augusztus 3-án tartották Nyon-ban, Svájcban.

Első kör 

A következő csapatok jutottak a csoportkörbe:

  Villarreal
  Bayern München
  AZ Alkmaar
  Panathinaikósz
  Bordeaux
  Bayer Leverkusen
  Club Brugge
  Palermo
  Tottenham Hotspur
  Real Zaragoza
  FC Rapid Bucureşti
  Lokomotiv Moszkva
  Sochaux
  Heerenveen
  Bolton Wanderers
  Sporting Braga
  Getafe
  Everton
  Fiorentina
  Empoli
  Rennes
  Panionios
  Groningen
  Nürnberg
  Belenenses
  Paços Ferreira
  Mlada Boleslav
  Aris Thessaloniki
  Twente
  Aberdeen
  Metaliszt Harkiv
  Larisa

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

A legjobb 16 közé jutásért 
A sorsolást december 21-én, 13 órakor tartották Nyon-ban (Svájc). A nyolc csoportelső csapatot a nyolc harmadik helyezettel sorsolták össze, míg a nyolc második helyezettet a Bajnokok Ligája csoportköreinek nyolc harmadik helyezettjével.

Az első kört 2008. február 13-án és február 14-én, míg a második kört február 21-én tartották.

i.g. – Az idegenben lőtt gól(ok) döntött(ek).</div></small>

 Nyolcaddöntő 
Az első mérkőzéseket 2008. március 6-án, a visszavágókat március 12-én és 13-án tartották.

<small><div id=tovabbjuto>i.g. – Az idegenben lőtt gól(ok) döntött(ek).
b.p. – Büntetők döntötték el a továbbjutást.</div></small>

 Negyeddöntő 
A negyeddöntő és az elődöntő sorsolását 2008. március 14-én tartották 14 órakor Nyon-ban. Az első mérkőzéseket április 3-án, míg a visszavágókat április 10-én játszották.

 Elődöntő 
A sorsolást 2008. március 14-én tartották Nyon-ban. A mérkőzéseket április 24-én és május 1-jén játszották.

<small><div id=tovabbjuto2>b.p. – Büntetők döntötték el a továbbjutást.

Döntő 
''Lásd még: 2008-as UEFA-kupa döntő

Legjobb góllövők 
A torna gólkirályi címét a Bayern München csapatában pályára lépő olasz Luca Toni nyerte el.

Kapcsolódó szócikkek 

 2007–2008-as UEFA-bajnokok ligája
 Intertotó-kupa 2007

További információk 
 UEFA-kupa az UEFA.com-on

UEFA-kupa
Uefakupa
Uefakupa